Колиш () — фамилия. Известные носители:
 Колиш, Габриэла (род. 1963) — знаменитая немецкая саночница и бобслеистка, выступавшая за сборную ГДР и Германии
 Колиш, Игнац (1837—1889) — австро-венгерский шахматист,
 Колиш, Рудольф Рафаэль (1867—1922) — австрийский медик.
 Колиш, Рудольф (1896—1978) — его сын, австрийский и американский скрипач.